Konradsheim heißen folgende geographische Objekte:

 Konradsheim (Erftstadt), Stadtteil von Erftstadt in Nordrhein-Westfalen
 Konradsheim (Waidhofen an der Ybbs), Ortschaft und Katastralgemeinde von Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich  

Konradsheim ist der Familienname folgender Personen:
 Corin Konradsheim (* 1993), österreichischer Eishockeyspieler